La DFB-Pokal 2005-2006 è stata la 63ª edizione della Coppa di Germania, iniziata il 19 agosto 2005 e terminata il 29 aprile 2006. In finale, il  ha sconfitto l'Eintracht Frankfurt per 1-0.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.08.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.08.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.08.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.08.2005

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.10.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.10.2005

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.12.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.12.2005

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.01.2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.01.2006

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.04.2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.04.2006

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.04.2006

Voci correlate 
 Bundesliga 2005-2006

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Edizioni della Coppa di Germania